Milbertshofen-Am Hart, een Stadtbezirk in de Duitse stad München
 Milbertshofen (metrostation), een metrostation in die wijk